2 miejscowości w Polsce: 
 Żabnica – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Węgierska Górka 
 Żabnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino

3 cieki wodne:
 Żabnica – rzeka, dopływ Brnia
 Żabnica – struga, dopływ Łęgonia
 Żabnica – potok, dopływ Kłodnicy

inne:

 żabnica (Lophius piscatorius) – duża ryba z rodziny żabnicowatych
 Żabnica – wzniesienie w Sudetach Wschodnich

Zobacz też 
 Żabnik